Sur le plan international, la Russie est l’un des pays du monde qui réussit le mieux en karaté, que ce soit aux championnats d’Europe ou aux championnats du monde. L’émergence du pays est récente : l’Union des républiques socialistes soviétiques n’a jamais obtenu des médailles à ces derniers championnats.

Résultats internationaux

Notes et références